Евгений Михайлович Зуев (; 2 марта 1983, Минск или Витебск) — белорусский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Воспитанник минской ДЮСШ «Олимпия», играл в минском «Локомотиве», жодинском «Торпедо».

В 2007 году перешёл в «Витебск», после провел два года в «Нафтане». В 2011 году вместе с «Гомелем» выиграл бронзовые медали чемпионата.

Сезон 2012 провел в «Славии-Мозырь», но редко появлялся в основе. В феврале 2013 года вновь оказался в «Витебске», где стал основным нападающим. В июне того же года получил травму, из-за которой пропустил два месяца, но после вернулся в основу. По окончании сезона 2013 покинул «Витебск» и завершил карьеру.

Международная 
В 2004 году сыграл 3 матча за молодёжную сборную Беларуси.

Достижения 
 Победитель Второй лиги Белоруссии: 2001
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2008/09, 2010/11
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2011

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК СКВИЧ